De finale van de Europacup I van het seizoen 1986/87 werd gehouden op 27 mei 1987 in het Praterstadion in Wenen. Voor het eerst sinds 1968 stond er nog eens een Portugees team in de finale. FC Porto was voor de eerste keer finalist. Het team versloeg drievoudig winnaar Bayern München met 2-1. Bij Bayern stond de Belg Jean-Marie Pfaff in doel, Alexis Ponnet mocht de finale fluiten.

Bayern München kwam reeds in de eerste helft op voorsprong. De West-Duitsers leken een lange tijd zegezeker, tot in het slot Rabah Madjer, met de hak, en Juary voor de totale ommekeer zorgden. Porto gaf Bayern geen kans meer om te reageren en mocht voor het eerst de beker met de grote oren in ontvangst nemen. In 1999 overkwam Bayern hetzelfde. In de finale van de Champions League gaf het team in de extra tijd een 0-1-voorsprong uit handen tegen Manchester United. Lothar Matthäus maakte beide finales mee als speler van Bayern.

Wedstrijd

1987
Europacupvoetbal 1986/87
Europacup I 1987
Sportevenement in Wenen
FC Porto
FC Bayern München